Шорин — русская фамилия.

Известные носители 
 Шорин, Александр Фёдорович (1890—1941) — советский изобретатель.
 Шорин, Александр Фёдорович (род. 1952) — советский и российский археолог.
 
 Шорин, Владимир Павлович (род. 1939) — академик РАН, лауреат Государственной премии РФ.
 Шорин, Дмитрий Александрович (род. 1971) — российский художник и скульптор.
 Шорин, Дэн (род. 1977) — русский писатель-фантаст.
 Шорин, Иван Александрович (1860—1918) — купец, предприниматель и основатель Гороховецкого судостроительного завода.
 Шорин, Игорь Юрьевич (род. 1991) — президент федерации велоспорта Молдовы.
 Шорин, Михаил Георгиевич (1904—1965) — советский хоровой дирижёр, лауреат Сталинских премий.
 Шорин, Николай Иванович (1949 — ?) — советский хоккеист, тренер.
 Шорин, Пётр Сергеевич (1866—1940) — генерал-майор, герой Первой мировой войны.
 Шорин, Эдуард Алексеевич (1933—1993) — советский партийный деятель.
 Шорин, Юрий Александрович (1933—1995) — советский игрок в хоккей с мячом.



См. также 
 Шонин